Biala eller Biała kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Biala (ort), New South Wales, Upper Lachlan Shire,

Polen 

 Biała (vattendrag i Polen, Podlasiens vojvodskap, Powiat białostocki), 
 Biała (vattendrag i Polen, Podlasiens vojvodskap, lat 52,83, long 23,25), 
 Biała (vattendrag i Polen, Podlasiens vojvodskap, lat 52,82, long 22,27), 
 Biała (vattendrag i Polen, Lublins vojvodskap, lat 50,62, long 22,28), 
 Biała (vattendrag i Polen, lat 50,04, long 20,91), 
 Biała (ort i Polen, Lublins vojvodskap, Powiat radzyński), 
 Biała (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap), Powiat tarnowski, 
 Biała (vattendrag i Polen, Pommerns vojvodskap), 
 Biała (vattendrag i Polen, Opole vojvodskap, lat 50,45, long 17,92), 
 Biała (vattendrag i Polen, lat 49,95, long 19,03), 
 Biała (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat koniński, 
 Biała (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap), Powiat legnicki, 
 Biała (kommun i Polen, Łódź vojvodskap, Powiat wieluński), 
 Biała (ort i Polen, Łódź vojvodskap, Powiat pajęczański), 
 Biała (kommun i Polen, Opole vojvodskap, Powiat prudnicki, lat 50,38, long 17,67), 
 Biała Prudnicka, 
 Biała (kommunhuvudort i Polen, Masoviens vojvodskap), Powiat płocki, 
 Bielsko-Biała, kommunhuvudort, Schlesiens vojvodskap, 
 Biała Podlaska – en stad i Lublins vojvodskap i östra Polen
 Biała Piska, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat piski, 
 Biała Rawska, Łódź vojvodskap, Powiat rawski, 
 Biała Górna, ort, Schlesiens vojvodskap, Powiat kłobucki, 
 Biała (Wisła), en biflod till Wisla
 Biała (Dunajec), en biflod till Dunajec

Tjeckien 

 Biała (vattendrag i Tjeckien), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar